

Глінжень () — село у Фалештському районі.
 Глінжень () — село у Шолданештському районі.